В парному розряді жіночого тенісного турніру Ameritech Cup 1989, що проходив у рамках Туру WTA 1989, Лариса Нейланд і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Яна Новотна і Гелена Сукова 6–3, 2–6, 6–3

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Гелена Сукова (фінал)
 Лариса Нейланд /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)

 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Мері Джо Фернандес /  Бетсі Нагелсен (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Ameritech Cup